Уэртенбейкер () — английская и американская фамилия. Известные носители:
 Уэртенбейкер, Билл (; 1875—1933) — американский футбольный тренер.
 Уэртенбейкер, Грин Пейтон (; 1907—1968) — американский журналист и писатель, автор нескольких книг
 Уэртенбейкер, Тимберлейк () — британский драматург, киносценарист и переводчик.
 Уэртенбейкер, Чарлз Кристиан (; 1901—1955) — американский журналист (Тайм) и автор.
 Уэртенбейкер, Томас Джефферсон (; 1879—1966) — один из ведущих американских историков и эдвардсовский профессор американской истории в Принстонском университете.